La saison 1945-1946 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. La Staatsliga regroupe les 10 meilleurs clubs de Vienne au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la saison, les 3 derniers du classement sont relégués et remplacés par deux clubs viennois de deuxième division.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte ce premier championnat d'après-guerre, en terminant en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le FK Austria Vienne et 4 sur le Wacker AC. C'est le  de champion de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en battant le First Vienna FC en finale de la Coupe d'Autriche, compétition qui est rejouée après des années d'interruption dues à l'Anschluss.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1945 en Autriche
1946 en Autriche